Чупри́на — тип чоловічої зачіски, див. оселедець і кучма.

Чупри́на — українське прізвище.

Відомі носії:
 Чуприна Борис Володимирович (1965, Херсон) — український режисер, драматург, сценограф, заслужений артист України (1996).
 Чуприна Валерій Олександрович (1981—2016) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чуприна Володимир Іванович (? — 14.02.1989) — український радянський архітектор.
 Чуприна Володимир Григорович (1940) — український мистецтвознавець, живописець, громадський діяч.
 Чуприна Олександр Васильович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чуприна Олексій Сергійович (1907–1990) — український кобзар.
 Чуприна Петро Якович (1948, Золотоноша) — український музикант, театральний діяч, заслужений діяч мистецтв України (1994).

 Чупрін Михайло Русланович — старший лейтенант полку «Азов» Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну 2022 року, Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (2022, посмертно).

Українські прізвища